Basramyces är ett släkte av svampar. Basramyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Basramyces